Кабінет (кімната) — (від ) як приміщення має значення — робочої кімнати. Але походить від шафи, яку називали кабінет, що слугувала для зберігання листів, письмових приладів, дрібничок, мережива, ювелірних виробів чи невеликих витворів мистецтва.

В багатій оселі могло бути два(або більше) кабінети — для господаря і господині. Жіночий кабінет також використовувався як вітальня і будуар.
 Кабінет курйозів- кімната для розміщення тематичної колекції або суміші колекцій, попередник сучасних музеїв в добу  бароко.

  Кабінет — службове приміщення в офіційній установі, навчальному закладі, лікарні, заводі чи підприємстві.

  Кабінет — меблі, зазвичай бюро чи секретер.
  Кабінет — назва журналу, що друкують в місті Петербург. Часопис висвітлює проблеми науки, техніки та мистецтва і їх впливи. Редакція журналу відома також організацією виставок і замов науково-популярних кінострічок.
  Кабінет — акустична система, її назва.
  Кабінет — як колегія державних посадовців (кабінет міністрів).

  Кабінет — назва ділянки в саду бароко, сформована з зелених рослин між шпалерами, в середині якою розміщали скульптури, альтанки, фонтан, лави для відпочинку і усамітнення.

Багатозначні терміни
Приміщення